Weinberghalde steht für Landschaftsschutzgebiete in Haigerloch:
Weinberghalde Gruol
 Weinberghalde Weildorf